Le Football Club Torpedo Koutaïssi (en ), plus couramment abrégé en Torpedo Koutaïssi, est un club géorgien de football fondé en 1946 et basé dans la ville de Koutaïssi.

Historique 

 1949 : fondation du club sous le nom de Lokomotiv Koutaïssi
 1960 : le club est renommé Torpedo Koutaïssi
 1990 : le club est renommé FC Koutaïssi
 1992 : le club est renommé Torpedo Koutaïssi
 1999 :  à une Coupe d'Europe (C3, saison 1999/2000)

Bilan sportif

Palmarès

Classements en championnat 
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Union soviétique.

La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat de Géorgie.

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Personnalités du club

Présidents du club 
  Levan Pchakadze

Entraîneurs du club 
La liste suivante présente les différents entraîneurs connus du club.

  Levan Saldadze (1955)
   (1957)
   (-)
  Zourab Kvariani (-)
   (-)
  Levan Saldadze (1961)
   (1962)
  Ilia Lobjanidze (1963)
   (1964-)
   (-)
   (1966-1968)
   (1969)
   (1970)
  Levan Saldadze (-)
   (1972)
  Revaz Dzodzouachvili (1978)
  Givi Nodia (1982)
  Givi Nodia (1984-1986)
  Revaz Dzodzouachvili (1987-1989)
  Revaz Burkadze (-)
  Dzhemal Kherhadze (-)
   (-)
   (-)
   (-)
  Dzhemal Kherhadze (-)
  David Kipiani (-)
  Revaz Dzodzouachvili (-)
  Oleksandr Chteline (-)
   (-)
   (-)
  Revaz Dzodzouachvili (-)
   (-)
  Nestor Mumladze (-)
  Gia Gigatadze (-)
   (-)
  George Geguchadze (-)
  Gerard Zaragoza (-)
  Revaz Dzodzouachvili (-)
  Oleksandr Chteline (-)
  Koba Zhorzhikashvili (-)
   (-)
  Mikhaïl Ashvetia (-)

Identité visuelle

Notes et références

Liens externes 
 

Club de football en Géorgie
Club de football fondé en 1949